Gildehaus bezeichnet:
 einen Ortsteil von Bad Bentheim, siehe Gildehaus (Bad Bentheim)
 ein  Fachwerkhaus in Braunschweig, siehe Huneborstelsches Haus
 ein  spätmittelalterliches Fachwerkhaus in Fritzlar
 ein von einer Gilde errichtetes oder genutztes Gebäude
Siehe auch:
Haus der Großen Gilde